Ein Paroxysmus (griech. παρα [para] – neben, οξυς [oxys] – scharf) ist eine Folge von sich steigernden Ausbrüchen

 eines Vulkans
 von Krankheitssymptomen, siehe Paroxysmus (Medizin) 

Siehe auch:
 Paroxysmen (Walzer), Walzer von Johann Strauss Sohn